Rancho Alegre kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rancho Alegre kommun, Paraná,

Mexiko 

 Rancho Alegre, Amatitlán, 
 Rancho Alegre, delstaten Mexiko, Jiquipilco, 
 Rancho Alegre, Tihuatlán, 
 Poza del Tigre, ort, Veracruz, Misantla, 
 Rancho Alegre, Mecatlán, 
 Rancho Alegre, Santa María Jacatepec, 
 Rancho Alegre, Puebla, Tetela de Ocampo, 
 Rancho Alegre, Hidalgo kommun, 
 Rancho Alegre, Hidalgo, San Agustín Metzquititlán, 
 Rancho Alegre, San Mateo Cajonos, 
 Rancho Alegre, Alpatláhuac, 
 Rancho Alegre, Ocosingo, 
 Rancho Alegre, Zacapu, 
 Rancho Alegre, Las Margaritas, 
 Rancho Alegre, Tecpatán,

USA 

 Rancho Alegre, Texas, Jim Wells County,